Centropages är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1848. Centropages ingår i familjen Centropagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Centropages